Julstjärna kan syfta på:

 Julstjärna (krukväxt) – en art i familjen törelväxter och en populär krukväxt i Europa, särskilt vid jul
 Julstjärna – ett stjärnformat julpynt med elektrisk belysning, se adventsstjärna
 Julstjärna – en finsk smördegsbakelse, se jultårta

Se även 
Betlehemsstjärnan – även kallad Julstjärnan